FT puede referirse a:

 Grupo FT PUEBLA (http://www.myspace.com/ftlive).
 A featuring término que proviene del inglés y se utiliza en música o en cine.
 En la cultura dominicana puede significar dinero.
 Fracción Trotskista - Cuarta Internacional, asociación internacional de organizaciones políticas trotskistas.

Siglas